Лига ФИБА Америка 2014 - 7-й розыгрыш главного баскетбольного континентального турнира Америки.

Участники

1-й групповой этап

2-й групповой этап

Финал четырех

Ссылки 
Официальный сайт

Лига ФИБА Америка
2014 год в баскетболе